Île Damas peut faire référence à :
 Île Damas, une île chilienne ;
 Île Damas, une île costaricaine.